Das Arrondissement Senlis ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Oise in der Region Hauts-de-France. Hauptort (Unterpräfektur) ist Senlis.

Kantone 
Zum Arrondissement gehören Gemeinden aus neun Kantonen:

 Chantilly 
 Creil 
 Crépy-en-Valois 
 Méru (mit 7 von 14 Gemeinden)
 Montataire (mit 14 von 15 Gemeinden)
 Nanteuil-le-Haudouin
 Nogent-sur-Oise (mit 2 von 6 Gemeinden)
 Pont-Sainte-Maxence (mit 12 von 22 Gemeinden)
 Senlis

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Senlis sind:

Senlis
Département Oise